Перикотепек има више значења:

 Перикотепек (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Перикотепек (Тлакотепек де Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику